az ókori Perzsa Birodalom rövid neve
Fársz tartomány ókori neve
Irán neve 1935 előtt